Пхаттхалу́нг () — город на юге Таиланда, административный центр одноимённой провинции.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на территории полуострова Малакка, к западу от озера Тхалелуанг, на расстоянии приблизительно 665 километров к юго-юго-западу (SSW) от столицы страны Бангкока. Абсолютная высота — 75 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2000 года численность населения города составляла 42 193 человек.

Экономика и транспорт 
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство, а также рыболовство. Основными продуктами городского экспорта являются рис и кокосовые орехи.
Сообщение Пхаттхалунга с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший аэропорт расположен в городе Транг.

Достопримечательности 
 Буддистский храм Ват-Кухасаван.

Примечания 

Города Таиланда